Žegar je naselje na jugu Hrvatske, podno Velebita, nedaleko od izvora rijeke Zrmanje. Nalazi se kod križanja dviju lokalnih cesta.

Upravno pripada gradu Obrovcu i Zadarskoj županiji. Nalazi se u krškom kraju Bukovice.

Stanovništvo 
Stanovništvo se pribraja obližnjem Kaštelu Žegarskom.
Prema popisu stanovništva iz 1991., Kaštel Žegarski je imao 480 stanovnika, od čega 474 Srba, 5 Hrvata i 1 ostalih.

U Žegaru se nalazi dostavna pošta broja 23451.

Po ovom se naselju zove obližnji Kaštel Žegarski i cijelo polje, Žegarsko polje.

Poznate osobe 
U Žegaru je rođen poznati atletičar, državni reprezentativac Jugoslavije u bacanju kugle, Vladimir Milić i srpski književnik Gerasim Zelić.

Spomenici i znamenitosti 

 Žegarska kula

Izvori

Vanjske poveznice 

E-Zadar Žegar: Savršeno mjesto za bijeg od gradske užurbanosti, autor: Angelo Virag

Naselja u Zadarskoj županiji